Charles Buttner (1949- ) : homme politique alsacien
 François Buttner (1917-1988) : général français
 Jean Frédéric Buttner (1719-1778), orfèvre strasbourgeois
 Jean Frédéric Buttner (1749-1786), orfèvre strasbourgeois, fils du précédent
 Jean Louis Buttner (1769-1840) : orfèvre strasbourgeois
 Simon Buttner (1992-) : coureur cycliste français